Хамтанга (самоназвание — ኃምታጛ [ˈχamtaŋa]) — кушитский язык, распространённый в Эфиопии, на севере региона Амхара и юге региона Тыграй. Число носителей по переписи 2007 года около 210 тыс. чел.

Письменность 
Письменность языка хамтанга базируется на основе эфиопского письма, введена в 1996 году, реформирована в 2012 году.

Письменность включает следующие знаки:

Примечания 

Языки Эфиопии
Кушитские языки